Ел Капулин Верде има више значења:

 Ел Капулин Верде (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капулин Верде (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику